2 miejscowości w Polsce:
 Piórkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin
 Piórkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Płoskinia

Linki zewnętrzne